Melécio e os mártires da Galácia — santo do 
 Melécio (governador) — romano do 
 Melécio (protetor) — romano do 
 Melécio (doutor) — romano do 
 Melécio de Antioquia — santo do 

Desambiguações de antropônimos